Снытина — женская форма фамилии Снытин.
 Снытина, Екатерина Андреевна (род. 1985) — белорусская баскетболистка, выступает в амплуа легкого форварда.
 Снытина, Наталья Анатольевна (род. 1971) — советская и российская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете 4х7,5 км.